Hen steht für:
 im Griechischen das Zahlwort „ein(e)“ im Neutrum, siehe Das Eine #Terminologie
 ein geschlechtsneutrales Personalpronomen im Schwedischen, siehe Schwedische Sprache #Personalpronomen
 Hen (Ringerike), eine Bahnstation und ein Wohnplatz in der Kommune Ringerike

Hen ist der Familienname folgender Personen:
 Józef Hen (* 1923), polnischer Schriftsteller, Publizist und Dramaturg
 Hen Hermanns (* 1953), deutscher Schriftsteller
 Ng Eng Hen (* 1958), singapurischer Arzt und Politiker

Hen ist der Beiname folgender Personen:
 Harald Hen (1041–1080), König von Dänemark

HEN steht für:
 Helicópteros Y Vehículos Nacionales Aéreos (ICAO-Code), mexikanische Fluggesellschaft
 Hengxiang Cycling Team (UCI-Code), chinesisches Radsportteam

Siehe auch:
 Hen Island
 HENN

Abkürzung